Power of the Night () — второй студийный альбом американской хэви-метал группы Savatage. Выпущен в 1985 году на лейбле Atlantic Records.

Об альбоме 
Первый альбом группы, спродюсированный британским продюсером Максом Норманом.

Альбом выдержал 3 переиздания — в 1997, 2002 и 2011 годах на различных лейблах.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Олива — вокал, клавишные;
 Крис Олива — электрогитара;
 Кейт Коллинз — бас-гитара;
 Стив Вакхольц — ударные.

 Макс Норман — продюсер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Savatage

Альбомы 1985 года
Альбомы хеви-метала
Альбомы пауэр-метала
Альбомы Savatage